Cadaveria kan henvise til:
 Cadaveria (sangerinde) – kunstnernavn for Raffaella Rivarolo, italiensk sangerinde født i 1972
 Cadaveria (band) – band grundlagt af sangerinden i 2001